Río Mayo fait notamment référence :

Toponyme 
 à Río Mayo, une petite ville d'Argentine.

Hydronyme 
 au río Mayo, rivière de Colombie
 au río Mayo, rivière du Mexique
 au río Mayo, rivière du Pérou